Квартира — частина житлового будинку
 Квартира-студія
 Комунальна квартира

Кінематограф 
 «Квартира» — американський кінофільм 1960 року
 «Квартира» — французький фільм 1996 року

Див. також 
 Штаб-квартира
 Квартирмейстер
 «Квартира № 50» — київський рок-гурт
 Кватирка